Лима́нское — название населённых пунктов на Украине:

 Лиманское — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Лиманское — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Лиманское — село в Березанском районе Николаевской области.
 Лиманское — посёлок городского типа в Раздельнянском районе Одесской области.
 Лиманское — село в Ренийском районе Одесской области.
 Лиманское — село в Скадовском районе Херсонской области.
 Лиманское — международный аэропорт в Одесской области.